Дже́ральд Уи́льям Тре́йнор (), известный как Дже́рри Трейнор (; род. 21 января 1977, Сан-Диего, Калифорния, США) — американский актёр и режиссёр. Наиболее известен благодаря своим ролям Спенсера Шея в телесериале «АйКарли» и Безумного Стива в сериале «Дрейк и Джош».

Биография 
Родился 21 января 1977 года в Сан-Диего (Калифорния, США) и вырос там, в семье Уильяма «Билла» Трейнора и Мэделин Трейнор.

Его первой телевизионной работой стала роль Эрика в нескольких эпизодах в сериале «ФАКультет». Также он играл небольшие роли в таких сериалах как «Закон и порядок», «Ангел», «Малкольм в центре внимания», «Расследование Джордан». В кино он дебютировал в научно-фантастическом триллере «Донни Дарко», а в 2004 году снялся в комедии «Добейся успеха снова». В 2004—2007 годах Джерри играл роль второго плана сериале канала Nickelodeon «Дрейк и Джош», а в 2007—2012 годах играл одну из главных ролей в сериале «АйКарли». В 2010—2015 годах озвучил главного героя мультсериала «ТУРБО-агент Дадли». В 2013 году он сыграл главную роль Винни, дядя Уэнделла, в ситкоме «История Уэнделла и Винни».

Фильмография

Примечания

Ссылки